Оруссиды  — реликтовое семейство перепончатокрылых, единственное паразитическое среди Symphyta.

Описание 
Усики состоят из 10 (у самок) или 11 (у самцов) члеников. Многие виды окрашены в оттенки чёрного или красного цвета, иногда металлически блестящие (например, род Chalinus). Вид Orussus abietinus имеет длину от 9 до 15 мм, чёрный с красным брюшком. Яйцеклад очень тонкий и длинный, полностью втянут в брюшко. Крылья хорошо развиты, но в них нет замкнутой анальной ячейки передних крыльев. Встречаются в хвойных лесах. Паразитоиды личинок древесных жуков и перепончатокрылых (рогохвостов Siricidae).

Систематика 
Предполагается, что это маленькое и древнейшее семейство является сестринской группой для всех стебельчатобрюхих перепончатокрылых насекомых. Некоторые энтомологи переносят сем. Orussidae в подотряд Apocrita (Rasnitsyn, 2002). Известны ископаемые виды из мелового периода.
Филогенетические связи семейства можно проиллюстрировать следующей кладограммой:

Классификация 
80 видов и около 20 родов. В Европе 7 видов.

Красная книга 
  включён в Красную книгу России.

Литература 
 Лелей А. С. 1992. Сем. Orussidae // Насекомые Хинганского заповедника. — Владивосток. Часть II. С. 220—221.
 Rasnitsyn, A.P. 2000. A new genus of the Orussidae (Insecta: Hymenoptera) from Late Cretaceous New Jersey amber. p.305-311 in Grimaldi, D. (ed.), Studies on Fossils in Amber, with Particular Reference to the Cretaceous of New Jersey. Backhuys Publishers; Leiden, The Netherlands, viii + 498 p.
 Smith, D. R. 1988. A synopsis of the sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of America south of the United States: Introduction, Xyelidae, Pamphiliidae, Cimbicidae, Diprionidae, Xiphydriidae, Siricidae, Orussidae, Cephidae. // Systematic Entomology, 13, 205—261.
 Vilhelmsen, L. 2003. Phylogeny and classification of the Orussidae (Insecta: Hymenoptera), a basal parasitic wasp taxon. Zoological journal of the Linnean Society, 139: 337—418.
 Vilhelmsen, L. 2007. The phylogeny of Orussidae (Insecta: Hymenoptera) revisited. Arthropod systematics & phylogeny, 65: 111—118.

Примечания

Ссылки 
 http://www.waspweb.org/Orussoidea/Orussidae/index.htm
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id16890/

 
Семейства насекомых
Живые ископаемые